

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Nowy Staw – miasto
 Nowy Staw – część miasta Ostrów Wielkopolski
 Nowy Staw – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Niemce 
 Nowy Staw – część wsi Staw Noakowski w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Nowy Staw – część wsi Chybie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Chybie
 Nowy Staw – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łagów
 Nowy Staw – część wsi Jelenie w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowski, w gminie Kraszewice

Inne 
 Nowy Staw – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie malborskim
 Nowy Staw – dawna gromada
 Nowy Staw – stacja kolejowa w Nowym Stawie, w województwie pomorskim
 Nowy Staw – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Nowy Staw (k. Klewania, Новостав) – wieś na Ukrainie w obwodzie rówieńskim
 Nowy Staw (k. Humiennik, Новостав-Дальній) – wieś na Ukrainie w obwodzie rówieńskim
 Nowy Staw – sztuczne jezioro utworzone w Puszczy Bukowej w województwie zachodniopomorskim w powiecie gryfińskim, Gmina Stare Czarnowo
 Nowy Staw – przystanek kolejowy w miejscowości Nowy Staw, w rejonie kamioneckim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie

Zobacz też 
 Cukrownia Nowy Staw, Nowy Staw Wąskotorowy, gromada Nowy Staw, Dekanat Nowy Staw